Skoki narciarskie na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2003 – zawody w skokach narciarskich rozegrane w ramach Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2003, które odbyły się w dniach 28–29 stycznia 2003 roku w Planicy.

Na skoczni narciarskiej Srednija Velikanka zostały przeprowadzone dwa konkursy mężczyzn – po jednym indywidualnym i drużynowym oraz jeden konkurs indywidualny kobiet. 

Indywidualnie złoty medal wśród mężczyzn zdobył Norweg Jon Aaraas, który wyprzedził Słoweńca Zvonko Kordeža. Trzeci był rodak Kordeža – Rok Benkovič. Z kolei wśród kobiet triumfowała Norweżka Anette Sagen przed Niemką Ulrike Gräßler oraz Austriaczką Katrin Stefaner.

W konkursie drużynowym mężczyzn zwycięstwo odniosła reprezentacja Słowenii w składzie: Rok Benkovič, Zvonko Kordež, Jaka Oblak. Drugie miejsce zajęła Norwegia, a trzecie Austria.

Był to trzeci przypadek w historii, gdy rozdano medale zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w skokach narciarskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs indywidualny kobiet

Konkurs drużynowy mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003 w sportach zimowych
2003